Saint-Marceau (Ardennes)
 Saint-Marceau (Sarthe)